Beitan (kinesiska: 北滩, 北滩乡) är en sockenhuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Gansu, i den nordvästra delen av landet, omkring 270 kilometer nordväst om provinshuvudstaden Lanzhou. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Trakten runt Beitan är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer. Beitan är det största samhället i trakten. Trakten runt Beitan består i huvudsak av gräsmarker.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Gansu

WP:Projekt Kina